

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jacques Fansten (1946- ), réalisateur, scénariste et producteur français ;
 Jérôme Fansten (1974- ), scénariste et un romancier français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme